Randkanal als Name von Gewässern:
Ankeloher Randkanal, ein Zufluss des Bederkesaer Sees im Landkreis Cuxhaven, siehe Holzurburg am Bederkesaer See
Kölner Randkanal, linksrheinisch
Rechtsrheinischer Kölner Randkanal
Randkanal des Oldenburger Grabens in Schleswig-Holstein siehe Oldenburger Graben → Der Randkanal
Randkanal, häufig verwendete Bezeichnung für den Sauteler Kanal in Ostfriesland
Randkanal des Steinhuder Meeres nordwestlich von Hannover
Stinstedter Randkanal, ein Zufluss des Hadelner Kanals im Landkreis Cuxhaven, siehe Wildes Moor bei Stinstedt
Randkanal im Tollense-Tal, ein linker Parallellauf der Tollense zwischen Neubrandenburg und Altentreptow
 Randkanal (Wasserburger Spree), Zufluss des Köthener Sees, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Randkanal als physikalisches Phänomen:
 Randkanalmodell
 Landauer-Büttiker-Formalismus